

Geografia
 Biotopo San Leopoldo, in provincia di Grosseto

Persone
 Leopoldo III di Babenberg (1073-1136), santo patrono dell'Austria
 Leopoldo da Castelnuovo (1866-1942), santo di origini dalmate

Pagine correlate
 Leopold (disambigua)